Уюк — топоним в России:
 Уюк — село в Пий-Хемском кожууне Тувы;
 Уюк — река, приток Большого Енисея;
 Уюк — река, приток Большого Она;
 Уюк — озеро в Зырянском районе Томской области.

См. также 
 УЮК — Университет Южной Калифорнии